Sosnová est un toponyme qui peut désigner :

Sosnová, une commune du district de Česká Lípa, dans la région de Liberec ;
 Sosnová, une commune du district d'Opava, dans la région de Moravie-Silésie.

Homonymie de localités en  Tchéquie